Алекса́ндр Алекса́ндрович Соколо́в:
 Соколов, Александр Александрович (1873 — ?) — русский богослов.
 Соколов, Александр Александрович (1885—1937) — русский и советский экономист.
 Соколов, Александр Александрович (1930—1980) — советский футболист.
 Соколов, Александр Александрович (1930—2014) — советский партийный деятель.
 Соколов, Александр Александрович (род. 1975) — российский футболист.